In for the Kill – album dei Budgie del 1974
 In for the Kill – album di Kevin DuBrow del 2004
 In for the Kill – singolo dei La Roux del 2009